Messier 79, gömbhalmaz a Nyúl csillagképben
Haditechnika
 M79, amerikai kézi gránátvető
 M79 Osa, jugoszláv vállról indítható páncéltörő rakéta